Калкавалко има више значења:

 Калкавалко (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Калкавалко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Калкавалко (Калкавалко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Калкавалко (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику